Pumpehuset har flere betydninger:

 Pumpehuset (København) – et spillested i København
 Pumpehuset (Tønder) – et museum i Tønder